El Platanal är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tejupilco och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. El Platanal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Platanal är kuperad, och sluttar västerut. Runt El Platanal är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Otzoloapan,  km norr om El Platanal. I omgivningarna runt El Platanal växer huvudsakligen savannskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tejupilco